«Jumping All Over the World» — тринадцятий студійний альбом німецького гурту «Scooter». Випущений у 2007 році.

Список композицій 

 The Definition — 1:25
 Jumping All Over the World — 3:48
 The Question Is What Is the Question? — 3:46
 Enola Gay — 3:59
 Neverending Story — 3:52
 And No Matches — 3:31
 Cambodia — 5:23
 I'm Lonely — 4:02
 Whistling Dave — 3:39
 Marian (Version) — 4:55
 Lighten Up the Sky — 6:19
 The Hardcore Massive — 4:25
 Jump That Rock! [UK only]- 3:50
 The Greatest Difficulty — 0:20

Обмежене видання 
 «The Question Is What Is the Question?» [Headhunters Remix] / «Apache Rocks the Bottom» (UK Only)
 «One (Always Hardcore)»
 «Shake That!»
 «Jigga Jigga!»
 «Maria (I Like It Loud)»
 «The Night»
 «Weekend!»
 «Nessaja»
 «The Logical Song»
 «Posse (I Need You on the Floor)»
 «Faster Harder Scooter»
 «How Much Is the Fish?»
 «Fire»
 «I'm Raving»
 «Rebel Yell»
 «Back in the U.K.»
 «Endless Summer»
 «Friends»
 «Move Your Ass!»
 «Hyper Hyper»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Scooter